Хильдегрим () — мужское имя. Известные носители:
 Хильдегрим (750-е—19 июня 827) — епископ Шалона (802—827) и, возможно, Хальберштадта (под именем Хильдегрим I; 804/814—827), а также настоятель Верденского аббатства (809—827); святой
 Хильдегрим II (умер 21 декабря 886) — настоятель Верденского аббатства (849—886) и епископ Хальберштадта (853—886)